Hanovre est un nom qui a pour origine la ville allemande du même nom. Il peut faire référence à :

Toponyme 
 Allemagne 
 Hanovre, une ville d'Allemagne.
 L'électorat de Hanovre est un État allemand qui a existé de 1705 à 1814.
 Le royaume de Hanovre est un État allemand qui a existé de 1814 à 1866.
 La province de Hanovre est une subdivision du royaume de Prusse, puis de l'État libre de Prusse, qui a existé de 1866 à 1946.
 L'État de Hanovre est un Land qui a existé quelques mois en 1946.

 Chili
 L'Île Hanovre est une île chilienne qui appartient à l'archipel du même nom ; elle est surtout connue pour avoir été recréée, avec des caractéristiques entièrement différentes, par Jules Verne, qui en fait le cadre géographique de son roman Deux ans de vacances.

Patronyme 

 La maison de Hanovre est une dynastie qui a régné sur le Hanovre et le Royaume-Uni (voir aussi Liste des souverains de Hanovre).

Voir aussi